Canata – piatto italiano tradizionale di Viterbo
 Atanasio Canata – religioso, letterato e educatore italiano
 Diocesi di Canata – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica in Siria